La Serie A 1997–98 fue la 96.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 66ª bajo el formato de grupo único. Juventus ganó su 25° scudetto.

Clasificación

Resultados

Bibliografía 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Enlaces externos 
 RSSSF
 Equipos de la Serie A 1997/98 - (www.footballsquads.com)

1998
Fútbol en Italia en 1997
Fútbol en Italia en 1998